В собственном теле () — мексиканская 185-серийная мелодрама с элементами детектива, драмы и триллера 1990 года производства Televisa.

Сюжет 
Леонардо Риванденейра — частный детектив, к который пришла клиентка Магдалена Дюмон и начала рассказывать страшные истории из жизни. Несколько лет тому назад её дочь Эстефания была похищена неизвестными, бандиты потребовали у неё и мужа выкуп за дочь, муж Октавио Муриель привёз выкуп в то место, где бандиты удерживали дочь. Получив требуемую сумму они Эстефанию не отпустили, а отправились к вертолёту, где заложницу поджидал кровавый гангстер, во время перелёта вертолёт взорвался в воздухе, кровавый гангстер, бандиты, а также Эстефания сгорели заживо в вертолёте. Убитая горем мать Эстефании, Магдалена стала злоупотреблять алкоголем.

Создатели телесериала

В ролях 
 Гонсало Вега - Октавио Муриэль
 Эдит Гонсалес - Эстефания Рафаэла Муриэль Думонт/Наталия де Хесус Ортега/Мария Рафаэла Серрет Думонт
 Эдуардо Яньес - Леонардо Риваденейра
 Анхелика Арагон - Магдалена Думонт де Муриэль
 Рауль Мерас - Дон Альфонсо Думонт
 Хуан Пелаэс - Херонимо Серрано
 Мариана Леви - Дульсе Оливия Серрано
 Марта Рот - Леда Думонт
 Себастьян Лигарде - Абигаиль Хименес
 Сесилия Тоуссайнт - Лаура Гамес
 Норма Ласарено - Гертрудис де Серрано
 Клаудио Баэс - Падро Херардо Серрет
 Ана Берта Лепе 
 Мигель Гарса - "Алехандро"
 Патрисия Рейес Спиндола - Тота де Ортега
 Алехандро Томмаси - Алексис Ортега Альбино
 Сусана Алехандер - Матушка Каролина Джонес
 Лилиана Веймер - Кораль Лабрада
 Оскар Нарваес - Агустин Гусман
 Марта Аура - Анхела
 Фернандо Рубио - Ханс
 Майя Рамос - Хулия
 Фернандо Амайя - доктор Рейес
 Ной Мурайяма - командир Эусебио Обрегон 
 Мануэль Лопес Очоа - командир Пачеко
 Алексис Айялла - Алехандро Тамарис
 Иран Йори - Сусанна Тамарис
 Вероника Теран - Астрид
 Карлос Агуилла - доктор Мурриета
 Хосе Карлос Инфанте - Энрике
 Лурдес Канале - Аурора
 Себастьян Росас - Абель
 Хоана Брито- Анабель
 Адриан Табоада - Мансано
 Марифер Мало - Эстефания Муриель (в детстве)
 Артуро Романо Ороско - Альфонсо Думонт (в ранней молодости)
 Эрика Карлсон - Дженнифер
 Иван Бонилья - Трансас
 Тиаре Сканда - Пингвин
 Эктор Парра - Адриан
 Лусия Паильес - Хоакина
 Альберто Пердомо - Хорхе
 Луис Давид - Хоакин
 Эктор Дупуи - Франклин
 Исмаэль Аскуе - Сепета
 Хосе Авила - водитель
 Рафаэль Инклан
 Юла Посо
 Соледад Руис - Сесилия
 Рикардо Лесама - Гумаро
 Хулия Альфонсо - Акакия
 Карлос Маганья
 Велия Вегар
 Хосе Луис Кароль
 Рубен Кальдерон
 Хосе Мария Негри
 Жаннетт Кандиани
 Хосе Альворадо
 Гильермо Ореа
 Роберто Вандер
 Лурдес Вильярреаль - Реина
 Давид Армента - Чачито
 Даниэль Абундис
 Хавьер Эрранс - Хулио
 Адриан Гомес
 Дарио Пие
 Жаде Руби Мартинес

Административная группа 
 оригинальный текст с адаптацией: Карлос Ольмос
 ассистент сценариста: Энрике Серна
 музыкальная тема заставки: En carne propia
 композитор: Педро Пласкенсия Салинас
 художник-постановщик: Хуан Родригес
 художник по костюмам: Алехандро Кастелум
 художники по декорациям: Хуан Родригес, Рафаэль Брисуэла
 редактор: Карлос Санчес Росс
 начальник места проживания актёров: Клементина Моралес
 начальник производства: Пабло Мартинес
 координатор производства: Марта Перес Вальдес
 менеджер по производству: Лусеро Суарес
 начальники места съёмок: Соледад Руис, Эктор Дупуи
 оператор-постановщик: Карлос Санчес Суньига
 ассистент режиссёра-постановщика: Маурисио Малфавон
 режиссёр-постановщик и продюсер: Карлос Тельес

Награды и премии

ACE (5 из 5)

TVyNovelas (1 из 1)

Примечания

Ссылки 
 Подробная информация.
 Фотогалерея телесериала на неофициальном сайте Эдуардо Яньеса.

Телесериалы Мексики 1990 года
Телесериалы на испанском языке
Детективные телесериалы Мексики
Драматические телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Телесериалы-триллеры Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Теленовеллы — лауреаты премии ACE
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)